Die Saison 2020/21 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die fünfundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 12. September 2020 und endete am 1. Mai 2021. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Wegen der COVID-19-Pandemie gab es keine Absteiger, der BSV Ostbevern zog sich schon während der Saison zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 14 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 BBSC Berlin
 VC Olympia Berlin
 SSF Fortuna Bonn
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 VC Allbau Essen
 ETV Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 BSV Ostbevern
 VfL Oythe
 RC Sorpesee
 Stralsunder Wildcats

Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger und keinen Absteiger. Die RPB Berlin und der SV Bad Laer zogen sich in die Dritte Liga zurück. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der ETV Hamburg (Nord) sowie der RC Sorpesee und SSF Fortuna Bonn (West). Der VCO Berlin startete wieder mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Bayer Leverkusen verzichtete auf den Aufstieg in die Deutsche Volleyball-Bundesliga.

Ehrungen 
Anne Krohn von den Stralsunder Wildcats wurde mit zehn Medaillen (7 mal Gold, 3 mal Silber) in 23 Spielen wertvollste Spielerin („Most Valuable Player“) der Liga.

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Neuwied 77. Wegen der COVID-19-Pandemie gab es keine Absteiger.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TV Altdorf
 VCO Dresden
 TV Dingolfing
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 VC Neuwied 77
 TV Planegg-Krailling
 TG Bad Soden
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Waldgirmes
 VC Wiesbaden II

Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger und keinen Absteiger. Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen zogen sich in die Dritte Liga zurück. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der TV Altdorf (Ost) und die TG Bad Soden (Süd). Mit einem Sonderspielrecht startete erneut der VCO Dresden.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Ehrungen 
Laura Rodwald vom VC Wiesbaden II wurde mit zwölf Medaillen (11 mal Gold, 1 mal Silber) wertvollste Spielerin („Most Valuable Player“) der Liga.

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2020 21
Volleyballsaison 2020/21